JIH-codice ISO 639-3 della lingua shagzhai